Funicularius är ett släkte av svampar. Funicularius ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Funicularius